Aldie (Schotland), een dorp in Ross and Cromarty in de Schotse Hooglanden
 Aldie (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia